Ге́рцог О́лбани () — титул, семь раз присваивавшийся младшим сыновьям шотландских, а после 1603 года британских королей. Albany — название исторической области Шотландии (бывшего королевства пиктов), на гэльском языке: Alba — Шотландия в целом. В XVII—XVIII веках титул герцога Олбани несколько раз присваивался вместе с титулом «герцог Йоркский» принцам из домов Стюартов и Ганноверов. Титул «герцогиня Олбани» присвоил якобитский претендент Карл Эдуард Стюарт своей внебрачной дочери (сам он в последние годы неформально пользовался титулом «граф Олбани»). В настоящее время герцогство Олбани не существует (последний герцог лишён титула в 1919 году за ведение боевых действий против британского короля), хотя имеется прямое мужское потомство последнего герцога.

История 
Впервые титул герцога Олбани был создан 28 апреля 1398 года королём Шотландии Робертом III Стюартом для своего младшего брата, Роберта Стюарта (ок. 1340—1420). С 1406 по 1420 годы Роберт Стюарт, герцог Олбани, был регентом Шотландии. Ему наследовал в 1420 году его старший сын, Мердок Стюарт (1362—1425). Он занимал должность регента Шотландии в 1420—1424 годах. В 1425 году Мердок Стюарт был арестован и казнён, а его титулы и владения конфискованы.

Вторично титул герцога Олбани был возрождён в 1458 году для Александра Стюарта (1454—1485), второго сына шотландского короля Якова II Стюарта и Марии Гелдернской. В 1483 году Александр был изгнан из Шотландии своим старшим братом, королём Яковом III Стюартом, а его титулы и владения конфискованы. Его сын, Джон Стюарт (1481—1536), в 1515 году вернулся в Шотландию и стал 2-м герцогом Олбани. С 1515 по 1524 годы Джон Стюарт являлся регентом Шотландии при малолетнем короле Якове IV. В 1536 году после смерти бездетного Джона Стюарта, 2-го герцога Олбани, герцогский титул был возвращён в состав шотландской короны.

В апреле 1541 года родился принц Артур, второй сын короля Шотландии Якова V Стюарта, получив титул герцога Олбани, но скончался в том же месяце.

20 июля 1565 года герцогский титул был возобновлён королевой Марией Стюарт для своего супруга Генри Стюарта, лорда Дарнли (1545—1567). Вместе с герцогским титулом он получил титулы графа Росса и лорда Ардманноха. После его гибели в Керк-о’Фильде титулы герцога Олбани и графа Росса перешли к его единственному сыну Якову Стюарту (1566—1625), который в 1567 году стал королём Шотландии под именем Якова VI.

23 декабря 1600 года король Шотландии Яков VI Стюарт пожаловал титул герцога Олбани своему второму сыну, принцу Карлу Стюарту (1600—1649). Также он получил титулы маркиза Ормонда, графа Росса и лорда Ардманноха (1600—1625), герцога Йоркского (1605), принца Уэльского, герцога Корнуолла и герцога Ротсея. В 1625 году после смерти Якова I его сын Карл I стал королём Англии, Шотландии и Ирландии, а титул герцога Олбани вернулся в состав короны.

31 декабря 1660 года титул герцога Олбани получил принц Яков Стюарт (1633—1701), второй сын короля Карла I Стюарта и младший брат короля Карла II. Также он носил титулы герцога Йоркского и графа Ольстера. В 1685 году после смерти своего старшего брата Карла II, Яков Стюарт, герцог Йоркский и Олбани, стал новым королём Англии, Шотландии и Ирландии.

Города Нью-Йорк и Олбани в штате Нью-Йорк (США) были названы в честь Якова Стюарта, герцога Йоркского и Олбани.

Претендент на английский и шотландский престолы, Карл Эдуард Стюарт (1720—1788), внук Якова II, пожаловал титул герцогини Олбани своей внебрачной дочери, Шарлотте Стюарт (1753—1789), которая умерла бездетной.

Титулы герцога «Йоркского и Олбани» носили три британских принца из Ганноверской династии.

В пятый раз титул герцога Олбани был возрождён в системе пэрства Соединённого королевства 24 мая 1881 года для принца Леопольда (1853—1884), четвёртого сына королевы Великобритании Виктории. В 1884 году ему наследовал его единственный сын, Карл Эдуард, 2-й герцог Олбани (1884—1954), который в 1900—1918 годах являлся последним правящим герцогом Саксен-Кобург-Готским.

Согласно принятому британским парламентом в 1917 году в условиях Первой мировой войны  и изданному на его основании 28 марта 1919 года приказу Тайного совета последний на сегодняшний день носитель этого титула, Карл (Чарльз) Эдуард, был лишён его в числе других британских пэров или принцев, «которые, во время идущей войны, служили в армии против Его Величества или Его Союзников, или занимали сторону врагов Его Величества». В соответствии с упомянутым законом за его наследниками оставлено право обратиться к королю с просьбой о возвращении титула, но до сих пор никто из них такого обращения не сделал. Таким образом на сегодняшний день титул герцога Олбани остаётся «замороженным».

Герцоги Олбани, первая креация (1398) 
 Другие титулы (1-й герцог): граф Файф (1371), граф Бьюкен (1374—1406), граф Атолл (1403—1406)
 Роберт Стюарт, 1-й герцог Олбани (ок. 1340 — 3 сентября 1420), третий сын короля Шотландии Роберта II Стюарта и Элизабет Мур
 Другие титулы (2-й герцог): граф Ментейт (до 1189), граф Файф (1371), граф Бьюкен (1374)
 Мердок Стюарт, 2-й герцог Олбани (1362 — 24 мая 1425), старший сын Роберта Стюарта, 1-го герцога Олбани. В 1425 году он был арестован и казнён, а его титулы и владения конфискованы.

Герцоги Олбани, вторая креация (1458) 
 Другие титулы (1-й герцог): граф Марч (1455), граф Мар и граф Гариох (1482)
 Александр Стюарт, 1-й герцог Олбани (1454 — 7 августа 1485), второй сын короля Шотландии Якова II Стюарта. Лидер движения шотландских баронов против короля Якова III. В 1479 году Александр Стюарт был лишён титула и вынужден эмигрировать. В 1482 году герцог Олбани вернулся в Шотландию и восстановил своё положение, но в 1483 году вынужден был бежать в Англию, а его владения и титулы были конфискованы.
 Другие титулы (2-й герцог): граф Марч (1455)
 Джон Стюарт, 2-й герцог Олбани (1481 — 2 июля 1536), единственный законный сын 1-го герцога Олбани, в 1515 году он был восстановлен в титуле герцога Олбани и графа Марча. Регент Шотландии в период несовершеннолетия короля Якова V.

Герцоги Олбани, третья креация (1565) 
 Другие титулы (1-й герцог): граф Росс и лорд Ардманнох (1565)
 Генри Стюарт (7 декабря 1545 — 10 февраля 1567), старший сын Мэтью Стюарта, 4-го графа Леннокса (1516—1571), и Маргариты Дуглас. Король-консорт Шотландии и второй муж королевы Марии Стюарт (1565—1567).
 Другие титулы (1-й герцог): граф Росс и лорд Ардманнох (1565), а также герцог Ротсей (1398)
 Яков Стюарт (19 июня 1566 — 27 марта 1625), единственный сын королевы Шотландии Марии Стюарт и Генри Стюарта, лорда Дарнли. Король Шотландии под именем Якова VI (1567—1625), король Англии и Ирландии под именем Якова I (1603—1625).

Герцоги Олбани, четвертая креация (1600) 
 Другие титулы: маркиз Ормонд, граф Росс и лорд Ардманнох (1600—1625), герцог Йоркский (16105-1625), принц Уэльский (1616), герцог Корнуолл (1337) и герцог Ротсей (1398)
 Карл Стюарт (19 ноября 1600 — 30 января 1649), второй сын короля Шотландии и Англии Якова I Стюарта. С 1625 года — король Англии, Шотландии и Ирландии под именем Карла I.

Герцоги Олбани, пятая креация (1660) 
 Другие титулы: герцог Йоркский (1633/1644) и граф Ольстер (1659)
 Яков Стюарт (14 октября 1633 — 16 сентября 1701), второй сын короля Англии Карла I и младший брат короля Англии Карла II. С 1685 по 1688 год — король Англии, Шотландии и Ирландии под именем Якова II.

Герцоги Олбани, шестая креация (1881) 
 Другие титулы: граф Кларенс и барон Арклоу (1881)
 Принц Леопольд, 1-й герцог Олбани (7 апреля 1853 — 28 марта 1884), младший сын королевы Великобритании Виктории и её мужа, принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. 
 Другие титулы: граф Кларенс и барон Арклоу (1881)
 Принц Чарльз Эдуард, 2-й герцог Олбани (19 июля 1884 — 6 марта 1954), единственный сын последнего и принцессы Елены Вальдек-Пирмонтской. Внук королевы Виктории, в 1900—1918 правящий герцог немецкого государства Саксен-Кобург-Гота, лишён британских титулов в 1917—1919 за участие в войне на стороне Германии.

Родословная

См. также 
 Герцог Йоркский и Олбани

Источники 
 Leigh Rayment′s Peerage Pages 
 Albany, Duke of (UK, 1881—1919) bei Cracroft′s Peerage